Quaresima – periodo che precede la celebrazione della Pasqua

Persone 
 Bruno Quaresima – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Enrico Quaresima – linguista e insegnante italiano, specializzato nello studio dei dialetti ladini
 Virginia Quaresima – ex cestista italiana

Altro 
 Lotta tra Carnevale e Quaresima – dipinto a olio su tavola di Pieter Bruegel il Vecchio